Iwaschewka () ist ein russischer Ortsname:
 Iwaschewka, jetzt: Michailowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad  
 Iwaschewka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Iwaschewka (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Iwaschewka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk
 Iwaschewka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan